Manuel Peimbert – astronomo e docente messicano
 Marcela Torres Peimbert – politica messicana
 Silvia Torres-Peimbert – astronoma, astrofisica e docente messicana